Елизабет Шу () e американска актриса.

Биография 
Прави своя дебют в киното през 1982 г. с ролята на Лин Озборн във филма „The Royal Romance of Charles and Diana“. До началото на 2010 г. се е снимала в 42 филма. През 1996 г. е номинирана за наградата Оскар за най-добра женска роля в „Да напуснеш Лас Вегас“. От 1994 г. е омъжена за кинорежисьора Дейвис Гугенхайм.

Избрана филмография 

 2011 От местопрестъплението - ТВ сериал

Източници

Външни препратки 

 
 

Американски актьори и актриси